Wielino – dieriewnia w obwodzie kałuskim w Rosji
 Wielino – dieriewnia w Rosji, w obwodzie moskiewskim
 Wielino – dieriewnia w obwodzie smoleńskim (Rosja)
 Wielino – miejscowość przy stacji w obwodzie smoleńskim
 Wielino – przystanek kolejowy w obwodzie smoleńskim
 Wielino – jezioro w Rosji (obwodzie pskowskim)